Tejera ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Tejera (1910–1991), uruguayischer Politiker
 Carlos Ruiz de la Tejera († 2015), kubanischer Schauspieler
 Danny Tejera (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Domingo Tejera (1899–1969), uruguayischer Fußballspieler
 Eusebio Tejera (1925–2002), uruguayischer Fußballspieler
 Juan Tejera (* 1983), uruguayischer Fußballspieler
 Martín Tejera (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 Pablo Tejera (* 1996), uruguayischer Fußballspieler
 Washington Alfredo Torres Tejera (1941–2018), uruguayischer Kunstkritiker, Lehrer, Autor und Kurator

Siehe auch:
 Teixeira